Mizutani ist der Familienname folgender Personen:
 Mizutani Chōzaburō (1897–1960), japanischer Politiker
 Gen Mizutani (* 1956), japanischer Politiker
 Hiroaki Mizutani (* 1963), japanischer Jazzmusiker
 Jun Mizutani (* 1989), japanischer Tischtennisspieler
 Mizutani Jun (Schriftsteller) (1904–2001), japanischer Schriftsteller
 Mizutani Kazuo (1899–1949), japanischer General
 Mizutani Kōshō (* 1928), japanischer Religionswissenschaftler und Präsident der Bukkyō-Universität
 Masatoshi Mizutani (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Takuma Mizutani (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Mizutani Yaeko (1905–1979), japanische Theater- und Filmschauspielerin
 Yūichi Mizutani (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Yūko Mizutani (1964–2016), japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Mizutani bezeichnet außerdem:
 (8947) Mizutani, einen Asteroiden im Hauptgürtel

Siehe auch:
 Mitsutani